Айталиев — кыргызско-казахская фамилия. Известные носители:
 Айталиев, Амангельды Абдрахманович (род. 1939) — казахстанский общественный деятель.
 Айталиев, Жархан Айталиевич (1903—1970) — советский геолог.
 Айталиев, Шмидт Мусаевич (1935—2007) — советский и казахстанский учёный, доктор технических наук.